Svjetlica (biljni rod)
 Svjetlica (riba)